Schnieke steht für:
 schnieke, berlinerisches Adjektiv

Schnieke ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Schnieke (* 1956), deutsche Biotechnologin und Hochschullehrerin
 Karl Schnieke (1919–1974), deutscher Fußballspieler